Grandeur et décadence est une expression française issue d'une partie du titre complet d'un roman d'Honoré de Balzac, César Birotteau, publié en 1837 : 
 Histoire de la Grandeur et de la décadence de César Birotteau, parfumeur, chevalier de la Légion d’honneur, adjoint au maire du deuxième arrondissement de Paris.

L'expression balzacienne grandeur et décadence fut ensuite employée dans le titre français de plusieurs œuvres traduites :

 Grandeur et Décadence (Daydreams) est un film de Buster Keaton sorti en 1922
 Grandeur et Décadence, film français de Raymond Bernard sorti en 1923
 Grandeur et Décadence (Decline and Fall) est un roman d'Evelyn Waugh (1928) dont le titre s'inspire d'un autre titre : Decline and Fall of the Roman Empire (Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain) de Gibbon
Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny) est un opéra de Kurt Weill sur un livret de Bertolt Brecht créé en 1930.